Perfect Dark ():
 Perfect Dark — серия компьютерных игр.
 Perfect Dark — игра 2000 года для платформы Nintendo 64.
 Perfect Dark — игра 2000 года для платформы Game Boy Color.
 Perfect Dark — игра 2010 года для платформы Xbox Live Arcade.
 Perfect Dark — перезапуск серии Perfect Dark.
 Perfect Dark — клиент для анонимной файлообменной сети.

Английские фразы